A Megalodon név kétféle állatra alkalmazott megnevezés.

 Az óriásfogú cápa (Carcharodon megalodon vagy Carcharocles megalodon), melyet pongyola és hibás módon általában csak a fajnevével, megalodonként említik.
 A Megalodon jellegzetes szív alakú kőbelekből ismert kagylónem a devonban.
 Eomegalodon, a devon korú Megalodonok szinoním neve.
 Neomegalodon, a triász korú Megalodusok szinoním neve.